UAG peut signifier :
 Codon-stop, selon le code génétique ;
 Université des Antilles et de la Guyane, une ancienne université française ayant existé de 1982 à 2014 ;
 Union athlétique gaillacoise, le club de rugby à XV de Gaillac (Tarn) ;
 Union asiatique de gymnastique ;
 Union pour une autre gauche (Belgique) ;
 Union des aveugles de guerre (France).